Leng steht für:
 Leng, ein Knochenfisch
 Leng (Kreis Pleschen), Post Grodzisko, eine Gemeinde im ehemaligen Kreis Pleschen
 Leng (Centro Sur), Ort in der Provinz Centro Sur in Äquatorialguinea
 Leng (Kamerun), Ort in der Provinz West von Kamerun
 ein sagenhaftes Land, das in H. P. Lovecrafts Cthulhu-Mythos mehrfach erscheint

Leng ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Leng (1884–1974), chilenischer Komponist klassischer Musik
 Christof Leng (* 1975), deutscher Politiker (Piratenpartei)
 Heinrich Leng (1795–1835), deutscher Burschenschafter und Autor
 Peter Leng (1925–2009), britischer General
 Rainer Leng (* 1966), deutscher Historiker
 Russell Leng, US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Ryan Leng (* 1985 oder 1986), US-amerikanischer Pokerspieler und -trainer

Siehe auch:
 Läng
 Lenk